Jan de Jong (architect), een architect van de Bossche School
Jan de Jong (ijsmeester), een oud-ijsmeester van ijsbaan Thialf
Jan de Jong (televisie), een mediadirecteur
Jan de Jong (voetballer), een voetballer
Jan de Jong (voetbaltrainer), een voetbalcoach van o.a. GVAV en Veendam
Johannes de Jong, een Nederlands aartsbisschop, kardinaal en metropoliet
Jan de Jong (kunstenaar), een Nederlands kunstenaar en fotograaf
Jan de Jong (vakbondsman), een Nederlandse vakbondsman, voorzitter van FNV Senioren
Jan de Jong (wielrenner), een Nederlands wielrenner